

Patronyme 

 
 Christian Delage (1927-), joueur de rugby à XV français ; 
 Christian Delage (1954-), joueur de rugby à XV français international, neveu du précédent ;
 Christian Delage, historien et cinéaste français ;
 Christian Delâge, romancier et spécialiste du cheval ;
 Cyrille Fraser Delâge (1869-1957), notaire et politicien québécois ;
 Delfynn Delage (1976-), actrice de films pornographiques ;
 Émile Delage (?-?), coureur cycliste français, médaille d'argent au championnat du monde sur piste de 1905 ;
 Eva Delage (1952-), actrice française de films pornographiques ;
 Francis Delage (1950-), chef cuisinier français ;
 Gérard Delage (1912-1991), avocat, journaliste, écrivain, gestionnaire, humoriste, gastronome, œnologue, syndicaliste et artiste québécois ;

 Gustave Delage (1883-1946), ingénieur et industriel, qui a dessiné les avions de la firme Nieuport de 1913 à 1932 ;
 Guy Delage (1952-), aventurier français ;
 Henry Delage (1926-2015), éleveur de chevaux ;
 Jean-Baptiste Delage, ecclésiastique français, député aux États généraux de 1789 ;
 Jean-Marie Delage (1922-2000), professeur et médecin québécois ;
 Joseph Paul Marcel Delage (1862-1917), officier de marine français ;
 Louis Delâge (1874-1947), constructeur automobile français, créateur de la marque du même nom ;
 , l'un compositeur, l'autre militaire ; 
 Marguerite Delage (1887-1936), sculptrice française
 Mickaël Delage (1985-), coureur cycliste français ;
 Patrick Delage (1967), animateur français ;
 Pierre Dumas-Delage (1914-2010), général français.
 Yves Delage (1854-1920), zoologiste français.

Toponyme 

 Lac-Delage, ville du Québec.

Autres 

 Delage, marque automobile française fondée en 1905 par Louis Delage
 Delage, écurie de sport automobile
 Les Bouchages Delage, entreprise française spécialisée dans les bouchons pour spiritueux